Porters ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Porters (Tennessee)
 Porters (Albemarle County, Virginia)
 Porters (Spotsylvania County, Virginia)
 Porters (Wisconsin), im Rock County
 Porters Corner (Montana)
 Porters Corners (Pennsylvania)
 Porters Crossroads (Virginia)
 Porters Curve (Louisiana)
 Porters Falls (West Virginia)
 Porters Mill (Pennsylvania)
 Porters Park (Maryland)
 Porters Sideling (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Porters Pinnacles, Rifffelsen vor der Thurston-Insel, Antarktis
 The Porters, eine Folk-Punk/Folk-Rock-Band aus dem Großraum Duisburg und Düsseldorf

Siehe auch:
 Porter